Ninh Sơn (Ninh Thuận)
 Ninh Sơn (Khánh Hòa)
 Ninh Sơn (Tây Ninh)
 Ninh Sơn (Bắc Giang)
 Ninh Sơn (Ninh Bình)